Goedeking ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich Goedeking (1770–1851), preußischer Generalmünzdirektor 
 Tim Rieskamp-Goedeking (* 1982), deutscher Springreiter